Safeway Championship 2011 - prowincjonalne mistrzostwa Manitoby mężczyzn w curlingu, wyłoniły reprezentację na Tim Hortons Brier 2011. Zawody rozegrano są między 9 a 13 lutego 2011 w Beausejour, na lodowisku SunGro Centre. 

Tytułu mistrzowski z Safeway Championship 2010 obronił Jeff Stoughton, w finale pokonał Mike McEwena. W turnieju brało udział 32 drużyny.



Drużyny

Faza finałowa

Finał 
13 lutego 2011, 14:00

Półfinał 
13 lutego 2011, 9:30

1-2 
12 lutego 2011, 19:00

3-4 
12 lutego 2011, 19:00

Runda Play-off

Sesja 11. 
11 lutego 2011; 19:45

Sesja 12. 
12 lutego 2011; 9:00

Sesja 13. 
12 lutego 2011; 14:00

Runda A

Runda B

Sesja 1. 
9 lutego 2011; 8:30

Sesja 2. 
9 lutego 2011; 12:15

Sesja 3. 
9 lutego 2011; 16:00

Sesja 4. 
9 lutego 2011; 20:15

Sesja 5. 
10 lutego 2011; 8:30

Sesja 6. 
10 lutego 2011; 12:15

Sesja 7. 
10 lutego 2011; 16:00

Sesja 8. 
10 lutego 2011; 19:45

Sesja 9. 
11 lutego 2011; 8:30

Sesja 10. 
11 lutego 2011; 12:15

Sesja 11. 
11 lutego 2011; 16:00

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
 

2011 w curlingu
2011